Amasa (zoon van Abigaïl), een legerleider in Davids leger
 Amasa (zoon van Chadlai), een Efraïmiet, doet met succes een goed woord voor de door Pekach gevangengenomen Judeeërs
 Amasa (plaats), in Villabona (Spanje)